
Termin -{UUG}- ima više značenja.

 Genetički kod za leucin
 Juniks korisnička grupa,